Cet article présente une liste  (qui peut ne pas être à jour)  d'espèces d'Archées dont le génome a été séquencé.

Liste

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Séquençage de l'ADN
Projet de séquençage de génome
Projet microbiome humain
Liste d'espèces eubactériennes dont le génome est séquencé
Liste d'espèces protéobacteriennes dont le génome est séquencé
Liste d'espèces eucaryotes dont le génome est séquencé
Liste d'espèces d'algues dont le génome est séquencé
Liste d'espèces de plantes dont le génome est séquencé

Liens externes 
Genome Atlas Database
SUPERFAMILY Base de données de génomique comparative. Comprend les génomes complètement séquencés de procaryotes, ainsi qu'un outil performant d'exploration et de visualisation des données pour l'analyse.

Bibliographie 

Archées dont le génome est séquencé